Sainte-Eulalie – comune francese nel dipartimento dell'Ardèche
 Sainte-Eulalie – comune francese nel dipartimento dell'Aude
 Sainte-Eulalie – comune francese nel dipartimento del Cantal
 Sainte-Eulalie – comune francese nel dipartimento della Gironda
 Sainte-Eulalie – comune francese nel dipartimento della Lozère